Лопухин — русская фамилия (женская форма — ).

Известные носители

А 
 
 
 
 Лопухин, Андрей Иванович (1738—1817) — тайный советник, первый губернатор Тульской губернии.

В 
 Лопухин, Василий Абрамович (1711—1757) — российский военачальник.
 Лопухин, Виктор Александрович (1868—1933) — Пермский, Новгородский, Тульский, Вологодский губернатор.

Д

И 
 Лопухин, Иван Владимирович (1756—1816) — российский государственный деятель, публицист.
 Лопухин, Иван Степанович  (?—1747)   — гвардии подполковник, основной виновник раскрытия заговора Лопухиных. 
 Лопухин, Илларион Аврамович (1638—1713) — стряпчий, стольник, окольничий и боярин.
 Лопухин, Иларион Дмитриевич (ум. 1671) — дипломат, думный дьяк.

H 
 Лопухин, Никита Гаврилович (1695—?) — контр-адмирал (с 1757), директор Московской адмиралтейской конторы (1761—1762).

П 
 Лопухин, Павел Петрович (1788—1873) —  генерал-лейтенант, участник войн с Наполеоном и подавления Польского восстания.

С 
 Лопухин, Степан Васильевич (ок. 1685—1748) — генерал-лейтенант, действительный камергер, член Адмиралтейств-коллегии.

Ю 
 Лопухин, Юрий Михайлович (1924—2016) — хирург, академик РАМН.

Составная фамилия 
 Лопухин-Демидов, Николай Петрович (1836—1910) — генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.



См. также